

Osoby 
 John Maler Collier – brytyjski pisarz i malarz (1850-1934)
 Katarzyna Maler – polska historyk
 Martin Lér (również MaLér) – czeski ekspert komputerowy i publicysta internetowy (* 1978)

Zobacz też 
 Mahler